Соревнования в плавании на 100 метров вольным стилем (женщины) на Олимпиаде 2008 года проводились с 13 по 15 августа в Пекинском национальном плавательном комплексе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований, мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Заплывы

Отборочные 
13 августа 2008, с 18:33 до 18:54 по местному времени (UTC+8)

Между Петрой Даллманн и Джулией Уилкинсон, показавшими одинаковое время, должен был проводиться заплыв за место в полуфинале. Но Уилкинсон, у которой был очень напряженный график выступлений, отказалась, поэтому она официально заняла 17-е место, и в полуфинал прошла Петра Даллманн.

Полуфиналы 
14 августа 2008, с 10:10 до 10:21 по местному времени

Финал 
15 августа 2008, в 11:04 по местному времени

Примечания

Ссылки 
Beijing 2008 Official Results Book: Hockey-Wrestling  — плавание см. на стр. 1177—1324

Вольный стиль, женщины, 100 м